Il singolare del Japan Open Tennis Championships 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

David Ferrer ha battuto in finale 6–1, 6–2, Richard Gasquet.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  David Ferrer (campione)
  Tomáš Berdych (semifinali)
  Richard Gasquet (finale)
  Lleyton Hewitt (quarti)
  Jarkko Nieminen (secondo turno)
  Dmitrij Tursunov (terzo turno)
  Ivo Karlović (semifinali)
  Fernando Verdasco (quarti)

  Hyung-Taik Lee (terzo turno)
  Feliciano López (quarti)
  Juan Martín del Potro (secondo turno, ritirato per infortunio)
  Thomas Johansson (terzo turno)
  Sam Querrey (secondo turno)
  Sergio Roitman (secondo turno)
  Frank Dancevic (secondo turno)
  Michael Russell (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2007
ATP Tour 2007